Centrul Oftalmologic Oculus este o clinică privată de oftalmologie din București, deținută de medicii Cristian și Ozana Moraru.
Înființat în 1993, Centrul Oftalmologic Oculus a fost prima clinică de microchirurgie oculară din România.
Clinica deține opt cabinete și două săli cu trei mese operatorii, cu o capacitate de a trata în medie 200-250 de pacienți pe zi.

Număr de angajați în 2011: 57

Cifra de afaceri:
 2010: 15,9 milioane lei
 2009: 15,5 milioane lei

Note 

Companii din București
Companii de servicii medicale din România